Malanga steht für:

 eine antike Stadt in Indien, das heutige Kanchipuram
 eine Nutzpflanze, auch Tannia oder Tania
 einen Stadtteil der mosambikanischen Hauptstadt Maputo

Malanga ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Malanga (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller, Fotograf und Filmemacher